Первый дивизион 2003 () — 61-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 16 мая 2003 года и закончился 5 октября 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2003
Фарерские острова
2003 год на Фарерских островах